

Patronyme 
 Sebastián Hurtado de Corcuera (1587-1660), gouverneur général des Philippines.
 Álvaro Corcuera (Mexico, Mexique, le ) est un prêtre catholique mexicain, devenu le directeur général de la congrégation de la Légion du Christ depuis , remplaçant le fondateur de la congrégation Marcial Maciel Degollado.
 José Luis Corcuera (1945, Pradoluengo (province de Burgos)) est un homme politique espagnol du Parti socialiste.

Lieux 

Corcuera (Philippines)